– formula dello ione clorito
 – formula del diossido di cloro

Formule molecolari